Дэвид Джозеф Данн (; ) — ирландский шахматист. Мастер ФИДЕ (1983).

Чемпион Ирландии (1979, c Эймоном Кио, 1981, с Филипом Шортом, и 1983). Победитель турнира Dublin Classic (1976, 1977, 1979, 1981, 1982, 1983), Kilkenny Congress (1984), Mulcahy Memorial (1978). В составе сборной Ирландии участник двух Олимпиад (1980—1982) и клубных чемпионатов Европы (1978—1980).

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Ирландии
Мастера ФИДЕ по шахматам